Све́тов — русская фамилия.

Известные носители 
 Светов, Александр Абрамович (настоящая фамилия Шейдлин, 1912 — после 1972) — русский советский прозаик, фронтовой корреспондент, писатель-фантаст, автор произведений о спорте.
 Светов, Анатолий Павлович (1936—2003) — учёный-геолог, заслуженный деятель науки Республики Карелия (1997).
 Светов, Борис Сергеевич (1930—2017) — учёный-геофизик. 
 Светов, Василий Прокофьевич (1744—1783) — российский филолог, историк, переводчик.
 Светов, Михаил Владимирович (род. 1985) — российский политик-либертарианец, блогер.
 Светов, Феликс Григорьевич (настоящая фамилия Фридлянд; 1927—2002) — русский советский писатель, журналист, литературный критик, диссидент.
 Неволин-Светов, Александр Александрович (род. 1988) — российский пловец.

Светова, Зоя Феликсовна (род. 1959) — журналистка, правозащитница, продюсер.